Zoopark (band), een Russische band
ZOOPARK, een Deense dierentuin